Koninkrijk Servië (1217-1345)
 Koninkrijk Servië (1718-1739)
 Koninkrijk Servië (1882-1918)